Augusta de Reuss-Köstritz (en alemán: Prinzessin Auguste Reuß zu Köstritz, 26 de mayo de 1822 - 3 de marzo de 1862) fue la primera esposa de Federico Francisco II, Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin.

Familia 

Era la tercera hija del príncipe Enrique LXIII de Reuss-Köstritz y su primera esposa, la condesa Leonor de Stolberg-Wernigerode, nació en Klipphausen, Confederación Germánica.

Su familia pertenecía a la línea menor de la Casa de Reuss.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 3 de noviembre de 1849 en el Palacio de Ludwigslust con Federico Francisco II, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin, hijo de Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin y la princesa Alejandrina de Prusia. Ellos tuvieron seis hijos:

 Federico Francisco III, Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin (1851-1897). Casado en 1879 con la Gran Duquesa Anastasia Mijáilovna de Rusia, tuvieron descendencia.
 Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin (1852-1923). Casado en 1881 con la princesa María de Windisch-Graetz, tuvieron descendencia.
 María de Mecklemburgo-Schwerin (1854-1920). Casada en 1874 con el Gran Duque Vladimiro Alexandrovich de Rusia, tuvieron descendencia.
 Nicolás de Mecklemburgo-Schwerin (1855-1856). 
 Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin (1857-1920). Casado con la princesa Isabel Sibila de Sajonia-Weimar-Eisenach en 1886 y en segundas nupcias con la princesa Isabel de Stolberg-Rossla en 1909, no tuvo descendencia.
 Alejandro (1859).

Fallecimiento 
La temprana muerte de Augusta, a la edad de 39 años, suscitó algunos comentarios en la corte. Se decía que Augusta murió "de problemas de los bronquios asociados con una enfermedad del corazón". Un biógrafo, en cambio, consideró que una "fiebre catariliana" era la causa de la muerte, y la reina Victoria, que menciona la muerte de la Gran Duquesa en su diario del 3 de marzo de 1862, sólo habla de "fiebre". Otros sospecharon que la tuberculosis estaba muy extendida en ese momento. Este era un tema tabú en ese momento. Disminuyó las posibilidades de tener hijos y, por lo tanto, las posibilidades de que Augusta se casara adecuadamente habrían sido muy escasas. Su hijo mayor también tenía los pulmones débiles.

Conmemoración 

En 1905, sus hijos hicieron erigir para ella una piedra conmemorativa con un retrato en relieve en bronce del escultor Guillermo Wandschneider en el jardín del Castillo de Schwerin.

Títulos y tratamientos 
 26 de mayo de 1822 - 3 de noviembre de 1849: Su Alteza Serenísima Princesa Augusta de Reuss-Köstritz.
 3 de noviembre de 1849 - 3 de marzo de 1862: Su Alteza Real Gran Duquesa de Mecklemburgo-Schwerin.

Ancestros 
Ancestros de Augusta de Reuss-Köstritz

Véase también 
 Ana de Hesse-Darmstadt
 Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin

Referencias 

Grandes duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Princesas de Reuss
Duquesas consortes de Mecklemburgo del siglo XIX